Дуко Дельов Дуковски Дарков е български резбар, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Дуко Дельов е роден в 1847 година в село Смилево, тогава в Османската империя, днес Северна Македония. Принадлежи към голям резбарски род - заедно с братята с Фидан и Коста (даровит, но починал млад) прави резби из македонските църкви. Дело на Дельов са резбите в църквата „Света Богородица“ в Слоещица. Дельов предпочита зооморфни елементи – към растителните добавя фигури на лъвове, вълци, орли, бухали, змии. Дельов украсява владишкия трон на обновената църква „Свети Георги“ в Смилево с растителни и зооморфни мотиви, както и с човешки фигури. Негово дело е и амвонът, изобразяващ ръка с гълъб.

В Илинденско-Преображенското въстание загива синът му Аврам Дуков и Дуко Дельов се оттегля във воденицата си, където умира в 1919 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Смилево
Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа